Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto é uma estação de rádio brasileira, com sede em Ribeirão Preto, SP, opera na frequência 1270 KHz e no eFM 85.3 MHz, é uma emissora própria da Rádio Bandeirantes.

Começou a operar como emissora afiliada à Rádio Bandeirantes em 2010, quando firmou parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Com isso, a emissora AM deixou a Rádio Globo e a CBN, Central Brasileira de Notícias.

Em 2017, a emissora momentaneamente, desligou seus transmissores. Depois, a Rádio Bandeirantes voltou a operar na região, com a Rádio Clube 1 (sede de Ribeirão Preto), transmitindo apenas alguns programas e a jornada esportiva.

Posteriormente, começou a retransmitir a programação completa da rádio matriz, a Rádio Bandeirantes São Paulo, e alguns programas regionais.

Desde 4 de Abril de 2022, opera em eFM 85.3

Equipe de esportes Regional 
Era composta por Ribeiro Júnior, José Mario Oliveira, Marcos Andrez e Eduardo Nogueira, mas eles, desde 2017, estão na Rádio 79, pertencente ao Sistema Thathi de Comunicação.

Bandeirantes Ribeirão Preto
Bandeirantes Ribeirão Preto
Mídia de São Paulo (estado)
Estações de rádio fundadas em 2010